Résultats détaillés de l'édition 1969 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
48 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1969 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1969
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1969
Tennis en juin 1969
Tennis en juillet 1969